

Hydronyme 

Lac Boisvert peut se référer à :
Lac Boisvert, lac dans Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 36' 06" Nord; 74° 03' 54" Ouest.
Lac Boisvert, lac dans Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 28' 26" Nord; 72° 39' 03" Ouest.
Lac Boisvert, lac dans Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 17' 32" Nord; 72° 48' 35" Ouest.
Lac Boisvert, lac dans Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 21' 34" NOrd; 69° 40' 58" Ouest.
Lac Boisvert, lac dans Lac-Ernest (territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 13' 40" Nord; 75° 04' 38" Ouest.
Lac Boisvert, lac dans Lac-Jérôme (territoire non organisé), MRC Minganie, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 50° 38' 45" Nord; 64° 59' 25" Ouest.
Lac Boisvert, lac de Lac-Jérôme (territoire non organisé), MRC Minganie, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 50° 49' 07" Nord; 64° 06' 07" Ouest.
Lac Boisvert, lac de Lac-Lapeyrère (territoire non organisé), MRC	Portneuf (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 07' 48" Nord; 72° 24' 14" Ouest.
Lac Boisvert, lac dans Lac-Matawin (territoire non organisé), MRC Matawinie, Lanaudière, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 45' 26" Nord; 74° 02' 41" Ouest.
Lac Boisvert, lac de Lac-Minaki (territoire non organisé), MRC Matawinie, Lanaudière, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 50' 14" Nord; 73° 28' 40" Ouest.
Lac Boisvert, lac dans Lac-Nilgaut (territoire non organisé), MRC de Pontiac (municipalité régionale de comté), Outaouais (Québec), au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 16' 28" Nord; 77° 24' 38" Ouest.
Lac Boisvert, lac de Lac-Oscar (territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 24' 11" Nord; 75° 13' 14" Ouest.
Lac Boisvert, lac dans Lac-Pikauba (territoire non organisé), Charlevoix (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 43' 41" Nord; 70° 53' 08" Ouest.
Lac Boisvert, lac dans Mont-Laurier (ville), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 39' 49" Nord; 75° 38' 21" Ouest.
Lac Boisvert, lac dans Mont-Valin (territoire non organisé), MRC	Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 54' 28" Nord; 70° 22' 09" Ouest.
Lac Boisvert, lac dans Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 56' 19"Nord; 71° 01' 18" Ouest.
Lac Boisvert, lac dans Passes-Dangereuses (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 15' 27" Nord; 71° 32' 40" Ouest.
Lac Boisvert, lac dans Passes-Dangereuses (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 57' 48" Nord; 72° 01' 44" Ouest.
Lac Boisvert, lac dans Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 30' 33" Nord; 68° 15' 58" Ouest.
Lac Boisvert, lac dans Rivière-de-la-Savane (territoire non organisé), MRC Mékinac, Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 00' 42" Nord; 73° 39' 04" Ouest.
Lac Boisvert, lac de Rivière-Mistassini (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 11' 30" Nord; 72° 10' 15" Ouest.
Lac Boisvert, lac dans Saint-Côme (Québec) (municipalité), MRC Matawinie, Lanaudière, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 15' 53" Nord; 73° 54' 14" Ouest.
Lac Boisvert, lac dans Saint-Zénon (municipalité, MRC de Matawinie, Lanaudière, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 29' 30" Nord; 73° 39' 26" Ouest.
Lac à Boisvert, lac artificiel dans Stoke (Québec) (municipalité), MRC Le Val-Saint-François, Estrie, au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 31' 54" Nord; 71° 48' 12 Ouest.
Lac à Boisvert, lac dans Sacré-Cœur (Québec) (municipalité), MRC	La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 11' 33" Nord; 69° 39' 48" Ouest.
Petit lac Boisvert, lac de Rivière-Mistassini (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 09' 54" Nord; 72° 12' 11" Ouest.
Petit lac Boisvert, lac de Mont-Laurier (Ville), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 39' 43" Nord; 75° 38' 49" Ouest.
Petit lac Boisvert, lac dans Lac-Oscar (territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle,	Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 25' 14" Nord; 75° 12' 20" Ouest.

Toponyme 
Lac Boisvert peut se référer à :

Chemin du Lac-Boisvert, chemin dans Saint-Côme (Québec) (municipalité), Matawinie, Lanaudière, au Québec.